Plusieurs membres de la maison de Wurtemberg ont porté et portent le prénom d'Eberhard :
Eberhard de Wurtemberg, comte de Wurtemberg de 1228 à 1241
Eberhard  de Wurtemberg (1265-1325), comte de Wurtemberg
Eberhard II de Wurtemberg (1315-1392), comte de Wurtemberg
Eberhard III de Wurtemberg (1364-1417), comte de Wurtemberg
Eberhard IV de Wurtemberg (1388-1419), comte de Wurtemberg
Eberhard V de Wurtemberg le « Barbu » ou « l’Aîné » (1445-1496), comte, puis duc de Wurtemberg, comte de Montbéliard
Eberhard VI de Wurtemberg le « Jeune » (1447-1504), comte puis duc de Wurtemberg-Stuttgart, puis duc de Wurtemberg et comte de Montbéliard sous le nom d'Eberhard VIII
Eberhard VII de Wurtemberg (1642-1674), duc de Wurtemberg sous le nom d'Eberhard IX
Eberhard-Louis de Wurtemberg, (1676-1733), duc de Wurtemberg et comte de Montbéliard sous le nom d'Eberhard X 
Eberhard de Wurtemberg (1963), duc de Wurtemberg, héritier présomptif à l'ancien trône de Wurtemberg depuis 2022

Homonymie dynastique